Denter ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Caecilius Metellus Denter, römischer Konsul
 Marcus Livius Denter, römischer Konsul 302 v. Chr.

Denter ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Denter (1928–2018), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister und MdL
 Thomas Denter (* 1936), deutscher römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Zisterzienser, Abt des Klosters Marienstatt
 Ulrich Schmidt-Denter (* 1946), deutscher Psychologe